Болеслав Григорьевич Антонович (1867—?) — русский военный  деятель, полковник  (1916). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1885 году вступил в службу. В 1891 году после окончания Виленского военного училища по II разряду произведён в подпоручики и выпущен в Сурский резервный пехотный батальон. В 1895 году произведён в поручики, в  1900 году в штабс-капитаны. С 1903 года капитан Ленкоранско-Нашебургского 163-го пехотного полка.

С 1914 года участник Первой мировой войны, подполковник 307-го Спасского пехотного полка 77-й пехотной дивизии. С 1916 года полковник Мокшанского 306-го пехотного полка, был ранен. С 1917 года командир Калишского 2-го пограничного пехотного полка.
12 сентября 1917 года за храбрость награждён Георгиевским оружием:

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом   (1910; ВП 27.05.1915)
 Орден Святой Анны 3-й степени  (1913)
Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами  (1913; ВП 14.05.1916)
 Орден Святой Анны 4-й степени  (ВП 16.12.1915)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 20.10.1916)
 Высочайшее благоволение (ВП 22.10.1916)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 25.10.1916)
Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами  (ВП 30.10.1916)
 Георгиевское оружие (ПАФ 12.09.1917)

Литература 
 
 Пограничная служба России. Энциклопедия : биографии / Терещенко В. В., Маслов К. Н., Горячевский А. П., Симаков Г. Н. // Издательство: Кучково поле, . 2008 г. — 509 с. — ISBN 978-5-9950-0005-1
 
 по военному ведомству//Русский Инвалид №179, 1916 г.
РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 710 (1909 г.)
РГИА: Ф.496. Оп.3. Д.1193 (1917 г.)

Ссылки 
 
Антонович Болеслав Григорьевич Георгиевские кавалеры Великой войны 1914-1918

Полковники (Российская империя)
Выпускники Виленского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)